El término Galea puede referirse:

a Galera: tipo de embarcación
a Gálea: casco militar romano;
a Galea: Aldea de la provincia de la Coruña, municipio de Boiro;
a Galea (género): Género de roedores de la familia Caviidae;
Galea musteloides: un tipo de roedor;
a Galea aponeurótica: Parte de la cabeza